Duga Poljana je lahko:
 Duga Poljana, Gadžin Han (Srbija)
 Duga Poljana, Sjenica (Srbija)